

Arme 
La "Tommy Gun" est le surnom du pistolet mitrailleur Thompson

En Musique 

Tommy Gun est une chanson du groupe punk The Clash

Tommy-Gun est aussi une chanson du groupe Royal Republic

TommyGun est une chanson du rappeur Bones (rap)